Шерв-Шатла́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монтамбёф. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16096.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 90 км южнее Пуатье, в 35 км к северо-востоку от Ангулема.

Около 40 % территории коммуны занимает лес.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 431 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 248 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 165 были экономически активными, 83 — неактивными (показатель активности — 66,5 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 165 активных работали 150 человек (91 мужчина и 59 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 83 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам-э-Сен-Пьер (XII век). Исторический памятник с 1930 года
 Монастырь Св. Марии Магдалины (XI век). Исторический памятник с 1923 года

Города-побратимы 
  Виттрен (Франция)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта